Nahořany bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Nahořany nad Metují, Okres Náchod, 
 Ortsteil von Větřní, Okres Český Krumlov,
 Ortsteil von Čestice, Okres Strakonice,
 Ortsteil von Rodná, Okres Tábor. 

Siehe auch: Nahorjany